Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у дворани 2006. у Москви одржано је 10. и 11. марта у  у Спортском центру „Олимпијски”.

Титулу светског првака освојену на Светском првенству 2004. у Будимпешти бранио је Стефан Холм из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичара из 11 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (9. марта 2006), имали су следећи пласман. 

Такмичарки чија су имена подебљана учествовали су СП 2006.

Сатница 

Сва времена су по средњоевропском времену (UTC+3)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 2,30 м, коју је није прекочио ниједан учесник, па 8 са набољим постигнутим резултатима пласирало у финале {кв}.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
У финалу је учествовало 10 скакача увис који су испунили квалификациону норму.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2006. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани